Leutewitz kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Saksen:
 Leutewitz (Dresden), een wijk van Dresden
 Leutewitz (Käbschütztal), een Ortsteil van Käbschütztal
 Leutewitz (Riesa), een Ortsteil van Riesa